Појам Ана од Саксоније може да се односи на:

 Ана од Саксоније (1544–1577),
 Ана од Саксоније, изборница Бранденбурга,
 Ана од Саксоније, ландгрофица Хесена,
 Ана од Саксоније (умрла 1462),